Bahnhof Mannheim-Neckarstadt bezeichnet
 den Haltepunkt Mannheim-Neckarstadt an der Westlichen Einführung der Riedbahn in den Hauptbahnhof Mannheim.
 den Bahnhof Mannheim-Neckarstadt, ehemaliger und erster Endpunkt der Riedbahn, einen 1971 stillgelegten Kopfbahnhof.